Большие Сокольники – название населённых пунктов.

 Большие Сокольники — посёлок в Белоруссии.
 Большие Сокольники— деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Большие Сокольники — деревня в Переславском районе Ярославской области.